|-
| 29301 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29302 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29303 ||  || 11 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 29304 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29305 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29306 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29307 Torbernbergman ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29308 - ||  || 20 octombrie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 29309 ||  || 15 noiembrie 1993 ||  || 
|-
| 29310 - ||  || 15 noiembrie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 29311 Lesire ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 29312 - ||  || 21 ianuarie 1994 || Fujieda || , T. Urata
|-
| 29313 || 1994 CR || 4 februarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 29314 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29315 - ||  || 9 martie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 29316 - ||  || 7 iunie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29317 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29318 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29319 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29320 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29321 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29322 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29323 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29324 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29325 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29326 - ||  || 2 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29327 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29328 Hanshintigers ||  || 13 octombrie 1994 ||  || 
|-
| 29329 Knobelsdorff ||  || 5 octombrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 29330 - || 1994 UK || 31 octombrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29331 - ||  || 28 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29332 - || 1994 VE || 1 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29333 - ||  || 8 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29334 - || 1994 XJ || 3 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29335 - || 1994 XL || 3 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29336 - ||  || 31 decembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29337 Hakurojo ||  || 6 ianuarie 1995 ||  || T. Seki
|-
| 29338 ||  || 2 ianuarie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 29339 - || 1995 BA || 19 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29340 - || 1995 BF || 23 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29341 - ||  || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29342 - ||  || 3 februarie 1995 ||  || , 
|-
| 29343 ||  || 1 februarie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 29344 - || 1995 DX || 20 februarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29345 Ivandanilov ||  || 22 februarie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 29346 Mariadina ||  || 25 februarie 1995 ||  || 
|-
| 29347 - || 1995 EU || 5 martie 1995 ||  || 
|-
| 29348 Criswick || 1995 FD || 28 martie 1995 || Climenhaga || D. D. Balam
|-
| 29349 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29350 - ||  || 31 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29351 - ||  || 25 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29352 - || 1995 JR || 1 mai 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29353 Manu || 1995 OG || 19 iulie 1995 ||  || , 
|-
| 29354 ||  || 19 iulie 1995 ||  || 
|-
| 29355 Siratakayama ||  || 28 august 1995 ||  || 
|-
| 29356 Giovarduino ||  || 25 septembrie 1995 || Pleiade || Pleiade
|-
| 29357 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29358 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29359 - || 1996 BK || 16 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 29360 - ||  || 18 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29361 - || 1996 CY || 9 februarie 1996 ||  || 
|-
| 29362 - ||  || 15 februarie 1996 ||  || 
|-
| 29363 - ||  || 14 februarie 1996 ||  || , 
|-
| 29364 - || 1996 DG || 18 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29365 - ||  || 23 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 29366 - ||  || 16 februarie 1996 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 29367 - ||  || 13 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29368 - ||  || 20 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 29369 - ||  || 21 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 29370 - ||  || 18 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 29371 - ||  || 22 martie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29372 - || 1996 GA || 5 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 29373 - ||  || 14 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 29374 - ||  || 13 aprilie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 29375 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29376 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29377 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29378 - ||  || 18 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29379 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29380 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29381 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29382 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29383 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29384 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29385 - || 1996 JT || 13 mai 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 29386 - ||  || 10 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29387 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29388 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29389 - || 1996 LZ || 13 iunie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 29390 - ||  || 11 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29391 Knight || 1996 MB || 17 iunie 1996 ||  || 
|-
| 29392 - ||  || 16 iunie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 29393 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 29394 - ||  || 12 iulie 1996 ||  || 
|-
| 29395 - ||  || 5 august 1996 || Haleakala || 
|-
| 29396 ||  || 6 august 1996 ||  || 
|-
| 29397 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 29398 ||  || 15 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 29399 ||  || 15 septembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 29400 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-